Az Úrvalsdeild 1961-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, ötvenedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1961

1961
Izland 1